Eletta - nome proprio di persona femminile
Eletta - serie televisiva